Eva Marie Veigel – ballerina austriaca naturalizzata inglese
 Walter Veigel – partecipò alla resistenza comunista tedesca contro il nazionalsocialismo, fu internato nel campo di concentramento di Buchenwald poi divenne ministro della Repubblica Democratica Tedesca
 Werner Veigel –  giornalista e conduttore televisivo tedesco